Dani Parejo (1989-), footballeur espagnol.
 Ivan Parejo (1987-), est un gymnaste espagnol.
 Marcial Gómez Parejo (1930-2012), peintre et illustrateur andalou.
Patronyme hispanique